Tielen peut désigner :
 Tielen, une commune en Allemagne dans le land de Schleswig-Holstein ;
 Tielen, une section de la commune belge de Kasterlee dans la province d'Anvers.

Homonymie de localités